Гатцук — фамилия. Известные носители:

 Гатцук, Алексей Алексеевич (1832—1891) — русский археолог, публицист и издатель.
 Гатцук, Николай Алексеевич (?—?) — украинский фольклорист, языковед, писатель второй половины XIX века.